Oddo ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Oddo (* 1939), italienischer Karambolagespieler
 Francesco Oddo (* 1946), italienischer Fußballtrainer
 Giuseppe Oddo (1856–1954), italienischer Chemiker
 John Oddo (1953–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Massimo Oddo (* 1976), italienischer Fußballspieler
 Philippe Oddo (* 1959), französischer Bankier

Zudem ist Oddo die italienische Form des Vornamens Otto.
 Martin V. (zuvor Oddone Colonna oder Oddo di Colonna; 1368–1431), von 1417 bis 1431 römischer Papst

Siehe auch:
 Oddone
 Otto
 Odo (Begriffsklärung)
 Oddo et Cie, französisches Bankhaus